Крузадо или крузаду () — старинная португальская монета, чеканившаяся в XV—XIX веках.

Первые золотые крузаду () были отчеканены в 1457 году, в правление Афонсу V. В то время благодаря морским экспедициям Энрике Мореплавателя в Португалию начало поступать золото из Гвинеи, что и позволило начать чеканку золотых монет, которые получили название «крузаду», поскольку на их реверсе изображался крест (). Изначально крузаду оценивался в 253 «реала бранко» (денежная единица, введенная королём Дуарте I), однако через 60 лет, в правление Мануэла I, стоил уже 400 реалов. Чеканка крузаду прекратилась в 1555 году.

После реставрации португальской монархии (1640 год), с 1642 года король Жуан IV приказал вновь начать чеканку крузаду, на этот раз уже из серебра (). В таком виде (хотя его вес и стоимость время от времени изменялись) крузаду просуществовал еще почти два века, до 1835 года.

См. также 
 Португальский реал
 Патака

Ссылки 
 Крузадо

Крузадо
Монеты Португалии
Монеты по алфавиту